Epactozetes är ett släkte av kvalster. Epactozetes ingår i familjen Epactozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Epactozetes